Östasiatiska mästerskapet i fotboll 2015 var det sjätte östasiatiska mästerskapet och avgjordes mellan 2 och 9 augusti 2015 i Kina. Turneringen vanns av  före .

Kvalspel

Gruppspel

Tabell

Matcher

Sammanställning

Källor
Rsssf.com

2015
2015 i Kina
Fotbollsåret 2015